Innico d'Avalos si può riferire a:
 Innico I d'Avalos (m. 1484), condottiero
 Innico II d'Avalos (1467-1504), figlio del precedente, I marchese del Vasto
 Innico III d'Avalos (1570-1632), ovvero Inigo d'Avalos d'Aquino d'Aragona, figlio di Cesare, nipote di Alfonso III d'Avalos, V marchese del Vasto, IX marchese di Pescara, principe di Francavilla, conte di Monteodorisio, cavaliere del Toson d’Oro (1605).
 Innico d'Avalos d'Aragona (1536-1600), cardinale, figlio di Alfonso III d'Avalos
 Innico d'Avalos (?-1543), vescovo di Aquino (1528-1543) e di Giffoni (1531).
 Innico d'Avalos (?-1637), vescovo di Ischia dal 1590 al 1637